Miejscowości w USA:
 Gallipolis – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
Gminy w USA:
 Gallipolis (ang. Gallipolis Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia